Абакшино — назва кількох населених пунктів:
  Абакшино — село в  Вологодському районі  Вологодської області
  Абакшино — село в  Сухобузімському районі  Красноярського краю